Барио де Долорес има више значења:

 Барио де Долорес (Сан Франсиско Чиндуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио де Долорес (Искакистла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Барио де Долорес (Сан Педро Чолула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику